Saints Peter and Paul Catholic Church Complex ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saints Peter and Paul Catholic Church Complex (Nebraska), ID-Nr. 00000765
 Saints Peter and Paul Catholic Church Complex (North Dakota), ID-Nr. 86002786